Midas puede referirse a:
 Midas, rey de Frigia y personaje de la mitología griega.
 Midas (Nevada), área no incorporada ubicada en el condado de Elko en el estado estadounidense de Nevada.
 (1981) Midas, asteroide
 Midas Racing Team, equipo argentino de automovilismo de la categoría argentina Top Race V6.
  Midas Dekkers, biólogo y escritor holandés.
 Midas (empresa), servicio de mantenimiento del automóvil.

Literatura y ficción 

 Midas (Shelley), obra teatral en verso blanco escrita por los autores del Romanticismo Mary Shelley y Percy Bysshe Shelley.
 Mordecai Midas, alias Midas, personaje ficticio del universo Marvel, villano de Iron Man.
 Malcolm J. Meriwell, alias Midas, personaje ficticio del universo Marvel, villano de Spider-man.

Biología 

 Ecsenius midas, especie de pez de la familia Blenniidae en el orden de los Perciformes.
 Midia midas, especie de araña araneomorfa de la familia Linyphiidae. 
 Mops midas, especie de murciélago de la familia Molossidae del África Subsahariana.
 Saguinus midas, especie de primate platirrino de la familia Callitrichidae.
 Teratohyla midas, especie de anfibio de la familia Centrolenidae que habita en la selva amazónica.